Het ATP-toernooi van Estoril 2012 (met de officiële naam Estoril Open) vond plaats van 30 april tot en met 6 mei 2012. Er werd gespeeld op de gravelbanen van Estoril Court Central in de Portugese stad Estoril.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Estoril
2012